Lucien Gautier peut désigner :

 Lucien Gautier (1850-1924), théologien protestant suisse ;
 Lucien Gautier (1850-1925), graveur français ;
 Lucien Gautier (1913-1992), homme politique français.